Sulmánu-asarídu (vagy Sulmánu-asared, héber Szalmonasszar) asszír név. Öt uralkodó viselte:
 I. Sulmánu-asarídu, i. e. 13. század
 II. Sulmánu-asarídu, i. e. 11. század
 III. Sulmánu-asarídu, i. e. 9. század
 IV. Sulmánu-asarídu, i. e. 8. század
 V. Sulmánu-asarídu, i. e. 8. század